A-1 liga za žene za sezonu 2015./16. je dvadeset i peta sezona najvišeg ranga hrvatskog košarkaškog prvenstva za žene u kojem sudjeluje 10 klubova. Prvak je treći put zaredom postao Medveščak iz Zagreba.

Sudionici 

 Ragusa - Dubrovnik 
 Pula Črnja Tours -  Pula
 Kvarner -  Rijeka 
 Brod na Savi - Slavonski Brod
 Split - Split
 Šibenik - Šibenik
 Zadar - Zadar
 Croatia 2006 - Zagreb
 Medveščak  - Zagreb 
 Trešnjevka 2009 -  Zagreb

Ljestvica i rezultati

Ljestvica

Doigravanje

Poveznice 
 A-2 hrvatska košarkaška liga za žene 2015./16.
 MŽRKL liga 2015./16.

Izvori 
 hks-cbf.hr, A-1 ženska liga: Posljednje kolo obilježio težak poraz Trešnjevke u Zadru, pristupljeno 28. travnja 2016.
 Hrvatski košarkaški savez - statistika, rezultati A-1 lige žene 2015./16., pristupljeno 28. travnja 2016., 8. svibnja 2016.
 Hrvatski košarkaški savez - statistika, ljestvica A-1 lige žene 2015./16., pristupljeno 28. travnja 2016.

2015-16
ž-1-A-1